Tepliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tepliwka (Krynytschky), Dorf in der Oblast, Rajon Krynytschky 
 Tepliwka (Pyrjatyn), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Pyrjatyn
 Tepliwka (Simferopol), Dorf auf der Krim, Rajon Simferopol